Hattmannsdorf ist der Name folgender Orte:

 Hattmannsdorf (Gemeinde Hochneukirchen-Gschaidt), Ortschaft der Gemeinde Hochneukirchen-Gschaidt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Hattmannsdorf (Gemeinde Unterweitersdorf), Ortschaft der Gemeinde Unterweitersdorf, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Hattmannsdorf (Gemeinde Waldburg), Ortschaft der Gemeinde Waldburg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hattmannsdorfer
 Hartmannsdorf